La bataille de Metele peut se référer à plusieurs batailles ayant eu lieu pendant l'insurrection de Boko Haram:
 La Bataille de Metele (octobre 2018)
 La Bataille de Metele (novembre 2018)

Homonymie de batailles